Куркуль — небольшое село, расположенное в центральной части Алексеевского района Республики Татарстан, через которое проложена проезжая часть Билярского тракта. Административный центр (и единственный населенный пункт) Куркульского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.

Село располагается в 10 километрах от райцентра — села Алексеевское, в 110 километрах от Казани (на северо-запад через Р239), в 75 км от города Нурлат (на юго-восток через Нурлатский тракт).

История 
Люди обосновались в данной местности давно, тем не менее современное поселение было основано беглыми крестьянами, предположительно, лишь в начале XVIII века. В 1750-х годах село всё же было приписано к Казенному Вознесенскому медеплавильному заводу, основанному на Урале.

До Октябрьской революции 1917 года в Куркуле насчитывалось 450 подворий, примерно шестьдесят из которых относили к зажиточным. Село имело обширную сельскохозяйственную инфраструктуру: тринадцать мельниц по берегам небольшой речки Рынка, девять шерстобоек, небольшой кирпичный заводик. Куркуле было двенадцать каменных домов, один из которых сохранился и до настоящего времени (в нем размещается местный магазин). В связи с введением коллективизации, местные «зажиточные» крестьяне (кулаки) были вынуждены бросить все свои имущество и покинуть село.

В 1928 году в создаваемую артель вступило чуть больше 300 хозяйств из 450. А вскоре было создано два колхоза — «Борьба» и «Ясная Поляна», которые через некоторое время были объединены. В 1944 году вновь были созданы два хозяйства: «Ясная Поляна» и «Новый мир». В 1954 году оба колхоза вновь объединили. Пик развития колхоза пришелся на 1960-е годы, когда «Ясная Поляна» имела 450 голов крупнорогатого скота, 704 свиньи, 615 кур, 300 уток, 55 рабочих лошадей.

Местный храм 
Достопримечательностью села является храм во славу Святой Троицы, в котором хранится икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Её считают покровительницей села и называют чудотворной.

Храм был восстановлен в 2003 году на месте старой церкви, воспроизведён по фотографиям и рассказам старожилов.

Объекты социальной сферы 
Почта, сберкасса, медпункт, клуб, школа, библиотека, детский сад, три магазина.

Современное состояние дел 
Дома в селе подключены к централизованному газоснабжению и водопроводу.

Местный вокальный ансамбль «Россияночка» успешно выступает с концертами.

Агрофирма «Ясная Поляна» (преемница одноименного колхоза) — одно из отделений ОАО «ВАМИН Татарстан». На фермах используется современное оборудование фирмы DeLaval, сама «Ясная поляна» имеет большой машинный парк с современной сельхозтехникой.

Населённые пункты Алексеевского района Татарстана